Дискография американской группы White Zombie включает в себя 4 студийных альбомов, 6 мини-альбомов, и 3 сборника. За время работы группа выпустила 12 синглов.

Студийные альбомы

Альбом ремиксов

Мини-альбомы 
 Gods on Voodoo Moon (1985)
 Pig Heaven (1986)
 Psycho-Head Blowout (1987)
 God of Thunder (1989)
 Zombie Kiss (1990)
 Nightcrawlers: The KMFDM Remixes (1992)

Сборники
 Past, Present & Future (2003)
 20th Century Masters: Millennium Collection: The Best of Rob Zombie (2006)
 Let Sleeping Corpses Lie (2008)

Синглы

Саундтреки
«Thunder Kiss '65» — «Сканирование мозга» (1994)
«Feed the Gods» — «Пустоголовые» (1994)
«Super-Charger Heaven» — «Судья Дредд» (1995)
«Blur the Technicolor» — «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа» (1995)
«The One» — «Побег из Лос-Анджелеса» (1996)
«More Human Than Human» — «Кабельщик» (1996)
«I'm Your Boogieman» — «Ворон: Город Ангелов» (1996)
«Ratfinks, Suicide Tanks and Cannibal Girls» — «Бивис и Баттхед уделывают Америку» (1996)
«Thunder Kiss '65» — «Невеста Чаки» (1998)
«Grindhouse (A Go-Go)» — «Голливудский финал» (2002)
«More Human than Human» — «Морской пехотинец» (2006)

Примечания 

White Zombie